Guardiola (planta) — género botânico pertencente à família Asteraceae

Municípios da Catalunha, Espanha
Guardiola de Berguedà
Sant Salvador de Guardiola

Ver também 
Josep Guardiola — treinador e futebolista espanhol (n. 1971)
José Santos Guardiola — presidente das Honduras entre 1856 e 1862
José Santos Guardiola (município) — do departamento de Ilhas da Baía, Honduras

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes